Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás női egyéni mezőnyverseny versenyszámát július 26-án rendezték.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény 
A döntőt július 26-án rendezték. A verseny össztávja 81 kilométer volt.

Források 

Kerékpározás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon